podpis cyfrowy – zbiór technik zapewniających uwierzytelnione pochodzenie oraz integralność danych
 podpis elektroniczny (prawo) – ramy prawno-organizacyjne podpisu cyfrowego